Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Boston 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Barbara Potter e Sharon Walsh che hanno battuto in finale Joanne Russell e Virginia Ruzici 6–7, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Anne Smith (semifinali)
 Hana Mandlíková /  Betty Stöve (quarti)

 Barbara Potter /  Sharon Walsh (campionesse)
 Joanne Russell /  Virginia Ruzici (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Boston 1981